El tubar o tubare es una lengua muerta que se habló en México y que pertenece a la familia utoazteca. Sauer (1934) documenta la existencia de algunos hablantes a principios de siglo XX.

Clasificación 
El proyecto ASJP clasifica automáticamente el tubar junto con otras lenguas taracahitas y las lenguas corachol de la siguiente manera:

Ejemplos de texto

Padre nuestro 
Se conocen dos versiones del padrenuestro en esta lengua:

La otra versión podría estar en un dialecto diferente o ser una transcripción tomada por otra persona, ya que es muy similar a la anterior con algunas diferencias de notación y segmentación arbiraria de algunas palabras:

Referencias

Bibliografía 
Sauer, Carl (1934): "The distribution of aboriginal tribes and languages of northwestern Mexico", Ibero-Americana, 5, Berkeley.
Colección polidiómica mexicana que contiene la oración dominical en sesenta y ocho idiomas y dialectos, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, México, 1888.

Enlaces exteriores 
el tubar en Ethnologue
el tubar en native-languages.org

Tubar
Tubar
Lenguas de México